Die Swissphone Wireless AG mit Hauptsitz in Samstagern/CH ist eine 1969 gegründete mittelständische, unabhängige Schweizer Unternehmensgruppe mit rund 250 Mitarbeitern, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Kommunikations- und Alarmierungslösungen spezialisiert hat. Die Unternehmensgruppe verfügt über Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Österreich und den USA.

Als erste Tochtergesellschaft hat das Unternehmen 1983 die Swissphone Telecommunications GmbH mit Sitz in Gundelfingen in Deutschland gegründet. Mit ihren rund 40 Mitarbeitern betreibt diese vor allem die Vermarktung und den Support der Produktpalette des Stammhauses.

Hauptabnehmer der Produkte sind Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), Finanzdienstleister, Industrie-, Gesundheits- sowie Pharma-Unternehmen.

In der Schweiz ist das Unternehmen als Operator und Serviceprovider eines Funkrufnetzes tätig. Die Swissphone stellt Funkmeldeempfänger wie zum Beispiel die Serien Quattro, Patron pro, Memo, Hurricane, BOSS und s.QUAD her.

Von 2004 bis 2016 hatte Swissphone die Aktivitäten der Firma Wesser Informatik GmbH in Leinfelden-Echterdingen übernommen und bot in dieser Zeit das Einsatzleitsystem secur.CAD an. Das Tochterunternehmen wurde 2016 an die IDS-Gruppe verkauft.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Swissphone Gruppe

Funktechnik
Unternehmen (Kanton Zürich)
Richterswil